Paul Laffitte (1839-1909), économiste et politicien français.
 Paul Laffitte (1864-1949), financier, romancier et éditeur français.
 Paul Laffitte (1898-1981), chimiste français.